

Tablica

Strijelci 
 16 - Zdravko Gatarić (NK Zrinski Ozalj-Mali Erjavec)
 15 - Krunoslav Cindrić (NK Dobra Sveti Petar)
 14 - Ivan Lapić (NK Slunj)
 10 - Nikola Štefanec (NK Slunj)

Bilješke 
NK Korana Karlovac napustila je natjecanje nakon jesenskog dijela prvenstva

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 305

1999-00
karlovačka-1